

Батеєво — село, Урмарський район, Чувашія
 Батеєво — селище, Урмарський район, Чувашія